La caída del Imperio romano puede hacer referencia a:

 La caída del Imperio romano de Occidente (en el año 476, en que el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augústulo, es depuesto por los hérulos del rey Odoacro en la ciudad de Roma).
 La caída del Imperio romano de Oriente o Imperio bizantino (en el año 1453, con la Caída de Constantinopla, que es conquistada por el Imperio otomano).
 La obra historiográfica Historia de la decadencia y caída del Imperio romano (1776-1789), de Edward Gibbon (1737-1794).
 La historiografía de la decadencia del Imperio romano.
 La película La caída del Imperio romano (Anthony Mann, 1964).